Esistono più edifici denominati pieve di Sant'Ambrogio:
 la pieve di Sant'Ambrogio a Bazzano, frazione di Neviano degli Arduini;
 la pieve di Sant'Ambrogio a Uscio.

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Ambrogio